Ме́ри:
 Мери — другая транскрипция женского имени Мэри.
 Мери — ударный кратер на поверхности Гипериона, спутника Сатурна.
Фамилия
 Мери, Арнольд Константинович (1919—2009) — советский и эстонский политик, Герой Советского Союза.
 Мери, Вейо (1928—2015) — финский писатель.
 Мери, Леннарт (1929—2006) — второй президент Эстонии в 1992—2001.
 Мери, Роберто (род. 1991) — испанский автогонщик.

Географические объекты
 Мери (Камерун) — коммуна департаменте Диамаре (Камерун).
 Мери (Латвия) — населённый пункт в Смилтенском крае Латвии.
 Мери (Франция) () — коммуна в департаменте Арденны (Франция).

См. также 
 Меря — летописное финно-угорское племя, проживавшее в Северном Поволжье.
 Мэри
 Мари